Název Hrdlořezy má více míst:

 Hrdlořezy (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Hrdlořezy (Praha) – část Prahy
 Hrdlořezy (Suchdol nad Lužnicí) – část města Suchdol nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec